Kabinett Saraçoğlu steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Saraçoğlu I (1942/1943)
 Kabinett Saraçoğlu II (1943 bis 1946)